Тестов — русская фамилия. Известные носители:

 Тестов, Виктор Николаевич (род. 1962) — российский политик.
 Тестов, Иван Яковлевич (1833 — между 1911 и 1913) — московский ресторатор, хозяин известного «тестовского» трактира.
 Тестов, Николай Степанович (1909—1944) — гвардии старшина, Герой Советского Союза.
 Тестов, Семен Васильевич (1894—1938) — начальник штаба ВВС РККА, комдив (1935).